2. etape af Giro d'Italia 2020 var en 150 km lang , som blev den 4. oktober 2020 med start i  og mål i . 

Italienske Diego Ulissi fra  vandt etapen i samme tid som Peter Sagan () og danske Mikkel Frølich Honoré () på anden- og tredjepladsen. Det var Ulissis syvende etapesejr i Giro d'Italia.

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Aleksandr Vlasov ()  – udgået efter maveonde

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Officielt websted 

02